Кочкурово — топоним в России:
 Кочкурово — село, Нижегородская область, Починковский район.
 Кочкурово — село, Мордовия, Дубёнский район.
 Кочкурово — село, Мордовия, Кочкуровский район.